«Mercury Falling» — п'ятий студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 1996 році.

Список композицій 

"The Hounds of Winter" – 5:27
"I Hung My Head" – 4:40
"Let Your Soul Be Your Pilot" – 6:41
"I Was Brought to My Senses" – 5:48
"You Still Touch Me" – 3:46
"I'm So Happy I Can't Stop Crying" – 3:56
"All Four Seasons" – 4:28
"Twenty Five to Midnight" – 4:09
"La Belle Dame Sans Regrets" – 5:17
"Valparaiso" – 5:27
"Lithium Sunset" – 2:38

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Альбоми A&M Records
Березень 1996